Stati Uniti d'America
 Westford – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Westford – città della contea di Otsego, New York
 Westford – città della contea di Chittenden, Vermont
 Westford – città della contea di Dodge, Wisconsin
 Westford – città della contea di Richland, Wisconsin